Zijp (rivier Zuid-Holland), een korte rivier in de gemeente Teylingen (Zuid-Holland)
Zijp (rivier Vlaams-Brabant), een riviertje in de gemeente Wolvertem (Vlaams-Brabant)
Zijp (Boekel), een buurtschap in de gemeente Boekel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
OL ZIJP, een Nederlands overheidsorgaan tussen 1955 en 1996, grotendeels de voorloper van de provincie Flevoland